Дезире́ Кораньи́ (; 28 января 1914, Сегед — 9 января 1981) или Де́жё Ко́раньи (), при рождении Де́жё Кро́ненбергер () — французский футболист венгерского происхождения, нападающий. Лучший бомбардир в истории французского клуба «Сет». Младший брат футболистов Лайоша и Матьяша Кораньи.

Клубная карьера

Выступления за сборную

Достижения 
 Чемпион Франции: 1938/39
 Лучший бомбардир чемпионата Франции: 1939
 Лучший бомбардир в истории «Сета»: 207 голов
 Лучший бомбардир «Сета» в чемпионате Франции: 157 голов

Статистика выступлений 

Источник:

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Footballdatabase.eu 

Футболисты Венгрии
Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Арль-Авиньон»
Игроки ФК «Монпелье»
Игроки ФК «Сет»
Тренеры ФК «Мец»